Счастливое число — в математике название разных классов чисел:
 Счастливое число () — термин, предложенный в работе Гардинера, Лазаруса, Метрополиса и Улама, для обозначения чисел, генерируемого «решетом», аналогичным решету Эратосфена.
 Счастливое число () — числа, в которых последовательная замена числа суммой квадратов его цифр в десятичной системе в конце концов приведет к 1.
 Счастливые числа Эйлера () — натуральные числа , для которых  — простое число при всех .

См. также 
 «Счастливое число Слевина»